Волосохохлый дронго, или лирохвостый дронго, или индийский дронго (), — вид воробьиных птиц из семейства дронговых (Dicruridae).

Птица, передвигающаяся в небольших стайках, ведёт себя очень шумно.

Распространена в Азии: в Бангладеш, Брунее, Бутане, Индии, Индонезии, государствах Индокитая, Китае, Непале, Филиппинах. МСОП присвоил виду охранный статус «Вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Таксономия 
Первоначально, в 1760 году, Матюрен-Жак Бриссон по ошибке посчитал эту птицу происходящей с Мыса Доброй Надежды в Южной Африке.

Примечания

Ссылки 
  See also this more specific page.

Дронговые
Птицы Азии
Животные, описанные в 1766 году